Miasta w Chorwacji określane są terminem grad. Status ten otrzymuje osada która spełnia jeden z poniższych warunków:

 Jest stolicą jednostki podziału administracyjnego Żupania (chor. żupanija) lub Gmina (chor. zajednica),
 Jest zamieszkiwana przez ponad 10 000 mieszkańców,
 Otrzymała prawa miejskie drogą wyjątku.

Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 r. w Chorwacji było ponad 200 miast. Stolica kraju Zagrzeb jako jedyne miasto liczył ponad pół miliona mieszkańców; 3 miasta z ludnością 100–500 tys., 5 miast z ludnością 50–100 tys., 9 miast z ludnością 25–50 tys., 10 miast z ludnością 10–25 tys. oraz reszta miast poniżej 10 tys. mieszkańców. Zgodnie z Księgą rekordów Guinnessa w Chorwacji znajduje się też najmniejsze miasto na świecie – jest to liczący 28 mieszkańców Hum.

Największe miasta w Chorwacji 
Największe miasta w Chorwacji według liczebności mieszkańców (stan na 31.03.2011):

Tabela danych statystycznych miast w Chorwacji (2011). 
Dane miast w Chorwacji na rok 2011:

Alfabetyczna lista miast w Chorwacji

Bibliografia 
 World Gazetteer 

 
Chorwacja